Moffet est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme

Thomas Moffet (c. 1552-1604), médecin et naturaliste anglais

Personnage fictif
Dr. Charles Henry Moffet, personnage de la série télévisée américaine Supercopter

Toponyme

, plan d'eau du Nunavut

Moffet, municipalité de l'Abitibi-Témiscamingue

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme